Die zweite U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1960 in der Föderation Malaya ausgetragen. Das Turnier begann am 30. März und endete am 7. April. Sieger wurde Südkorea durch einen 4:0-Sieg im Finale gegen die Gastgeber.

Modus 
Die acht gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften. Die beiden Gruppenersten bestritten das Finale, die beiden Gruppenzweiten das Spiel um den dritten Platz.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalspiele

Spiel um den dritten Platz 

|}

Finale 

|}

Ergebnis 
Südkorea wurde zum zweiten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1960 auf rsssf.com (englisch)

1960
Fußballveranstaltung 1960
Fußball (Malaysia)
Sportveranstaltung in Malaysia